The Circus (álbum de Erasure)
The Circus (álbum de Take That)
The Circus Starring Britney Spears

Outros 
The Circus (filme), de Charlie Chaplin

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema